Rumont, commune française de la Meuse
 Rumont, commune française de Seine-et-Marne